Esistono più comuni francesi con questo nome

Fréville – Senna Marittima
Fréville – Vosgi